.

Varianti
Maschili: Helder, Elder

Origine e diffusione

Si tratta di un nome reso celebre dalla figura dell'arcivescovo brasiliano Dom Hélder Câmara, famoso per la sua carità. L'etimologia è fortemente incerta: potrebbe essere un derivato del nome Ulderico, oppure una ripresa del nome della città olandese di Den Helder, un toponimo che, attestato anticamente come Helledore, Helsedur o Helsdeur, significa "porta dell'inferno" in lingua olandese; questo significato così peculiare è dovuto al fatto che la città, situata in una posizione strategica sul Zuiderzee, era micidiale per le navi nemiche che cercavano di accedervi.

Onomastico
Il nome è adespota, cioè non è portato da alcun santo; l'onomastico quindi si festeggia il giorno di Ognissanti, che è il 1º novembre.

Persone

Hélder Barbosa, calciatore portoghese
Hélder Cabral, calciatore capoverdiano
Hélder Cristóvão, calciatore angolano naturalizzato portoghese
Hélder Maurílio da Silva Ferreira, calciatore brasiliano
Hélder Lima de Queiroz, biologo, ittiologo e primatologo brasiliano
Hélder Pessoa Câmara, arcivescovo cattolico e teologo brasiliano
Hélder Postiga, calciatore portoghese
Hélder Rodrigues, pilota motociclistico portoghese
Hélder Rosário, calciatore portoghese
Hélder Silva Santos, calciatore brasiliano
Hélder Sousa, calciatore portoghese

Variante Helder

Helder Barbalho, politico brasiliano

Note

Bibliografia

Prenomi derivati da toponimi
Prenomi di origine germanica